Кристал (Кристалл — от  первоначально — «лёд») может означать:
Кристал () — бразильский футбольный клуб из города Макапа.

Топоним
Кристал () — город в Минесоте (США).
Кристал (Риу-Гранди-ду-Сул)

Фамилия
 Кристал, Алексис (род. 1993) — чешская порноактриса.
 Кристал, Билли (род. 1948) — американский комик, актёр, режиссёр, писатель и телеведущий. 
  (1851—1911) — шотландский математик.
 Кристал, Дэвид (род. 1941) — специалист по английской филологии.
 Кристал, Марко (род. 1973) — эстонский футболист, выступавший в основном на позиции полузащитника в разных клубах и национальной сборной Эстонии.

Имя
 Кристал Клейн (род. 1981) — австрийская модель и порноактриса. 
 Кристал Стил (род. 1982) — американская порноактриса.
 Кристал Форскатт (род. 1986) — австралийская модель.
 Кристал (Star Fox) — персонаж видеоигры.

См. также 
 Спортинг Кристал
 
 Кристал-арена
 Лейк-Кристал (город, Миннесота)
 Кристал-Бей (тауншип, Миннесота)
 Кристал-ду-Сул
 Кристалия
 
 
 Crystal
 Crystal Istra